Krähhof ist der Ortsname von

 Krähhof (Ascha), Ortsteil der Gemeinde Ascha, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Krähhof (Thanstein), Ortsteil der Gemeinde Thanstein, Landkreis Schwandorf, Bayern